Camper steht für:

 eine Person, die Reisen und/oder Freizeitaufenthalte als Camping gestaltet
 Camper (Computerspiel), im Computerspieler-Jargon ein Spieler, der die Taktik einer Ansitzjagd verfolgt
 Camper Van Beethoven, eine amerikanische Band
 Die Camper, eine Fernsehserie
 Camper (Schuhhersteller), ein spanischer Schuhherstellers
 engl. für Wohnkabine, der Begriff wird auch für ein eher kleines Wohnmobil (Van) gebraucht

Camper ist der Familienname folgender Personen:
 Carter Camper (* 1988), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Loes Camper (* 1958), niederländische Fußballspielerin
 Peter Camper (1722–1789), niederländischer  Mediziner, Botaniker, Anatom und Anthropologe
 Adriaan Gilles Camper (1759–1820), niederländischer Politiker und Naturforscher

Siehe auch:

 Kämper
 Kamper
 Kemper